Фестиваль голодных духов, также известен как просто Фестиваль духов (кит. 中元節與盂蘭盆節 или 盂兰盆节, пин. Yu Lan), — традиционный китайский фестиваль и праздник, отмечаемый не только в самом Китае, но и представителями китайских диаспор во многих странах. В китайском календаре (лунно-солнечный календарь) Фестиваль духов приходится на пятнадцатую ночь седьмого лунного месяца (на четырнадцатую в южной части Китая).

В китайской культуре пятнадцатый день седьмого месяца по лунному календарю называют Днём Духов, и седьмой месяц в целом рассматривается как Месяц Духов (кит. 鬼月), в течение которого привидения и духи, в том числе умерших предков, приходят из нижнего мира. В отличие как от весеннего праздника цинмин, так и от осеннего праздника чунъян, более известного как Праздник двойной девятки, в которые ныне живущие потомки воздают должное своим умершим предкам, в День Духов умершие, как считается, посещают живых.

На пятнадцатый день седьмого месяца миры небес и ада и мир живых, согласно поверьям, открыты друг другу, и как даосы, так и буддисты выполняют ритуалы, чтобы облегчить страдания умерших или освободить их от них. Основой Месяца Духов является китайская традиция культа предков, где традиционная сыновняя почтительность потомков распространяется на их предков даже после смерти последних. Деятельность в течение данного месяца включает в себя подготовку ритуальной пищи, предназначенной для духов, горение благовоний, а также сжигание специальной ритуальной бумаги, форм из папье-маше в виде материальных предметов, таких как одежда, золото и другие мелкие вещи, во имя приходящих духов предков. Сложные блюда (часто вегетарианские) приготавливаются и подаются к пустым местам стола для каждого умершего семьи, как будто он до сих пор жив. Культ предков — главное отличие фестиваля Цинмин от Фестиваля Духов, поскольку последний предполагает почтение ко всем умершим, в том числе и молодым, в то время как первый подразумевает только почитание умерших предков. Другие праздничные мероприятия могут включать в себя покупку и запуск миниатюрных бумажных лодок и фонарей на воду, что делается с целью указания направления заблудившимся призракам и духам предков и другим божествам.

Ссылки 
 Zhongyuan Festival
 Chinese Ghost Culture
 Hong Kong University Library Digital Archives Oral History Project of Hong Kong
 Waters, Dan, «The Hungry Ghosts Festival in Aberdeen Street, Hong Kong», pp. 41-55, Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, Vol. 44 (2004)

Культура Китая
Праздники Китая
Поминальные дни